Dawne gminy:

 gmina Zawada – dawna gmina wiejska, powiat radomszczański, woj. łódzkie, z siedzibą w Zawadzie
 gmina Zawada – dawna gmina wiejska, powiat zamojski, woj. lubelskie (od 1975 woj. zamojskie), z siedzibą w Zawadzie
 gmina Zawada – dawna gmina wiejska, powiat zielonogórski, woj. zielonogórskie, z siedzibą w Zawadzie